Les Ophthalmosauridae constituent une famille éteinte de reptiles marins de l'ordre des ichthyosauriens qui ont vécu du Jurassique moyen jusqu'au Crétacé supérieur. Actuellement, le plus ancien membre connu est le genre Mollesaurus qui a vécu au début du Jurassique moyen en Argentine. Nommée en 1887 par Georg Baur, la famille regroupe une douzaine de genres.

Classification 
Le cladogramme ci-dessous a été réalisé par Fischer  en 2012.

Liste de genres

Références 
  Fischer, V.; Masure, E.; Arkhangelsky, M.S.; Godefroit, P. (2011). "A new Barremian (Early Cretaceous) ichthyosaur from western Russia". Journal of Vertebrate Paleontology 31 (5): 1010–1025. doi:10.1080/02724634.2011.595464.
  Marta S. Fernández (1999). "A new ichthyosaur from the Los Molles Formation (Early Bajocian), Neuquen Basin, Argentina". Journal of Paleontology 73 (4): 677–681.JSTOR 1306766.

Annexes

Articles connexes 
 Liste de familles des reptiles disparus

Références taxinomiques 

Famille de diapsides préhistoriques (nom scientifique)
Ichthyosaure (nom scientifique)
Diapside du Crétacé
Diapside du Jurassique
Taxon fossile décrit en 1887